Die 17. Tour de Ski 2022/23 war ein im Rahmen des Skilanglauf-Weltcups 2022/23 veranstaltetes Etappenrennen. Es fand zwischen dem 31. Dezember 2022 und dem 8. Januar 2023 an drei verschiedenen Orten (Val Müstair, Oberstdorf und Val di Fiemme) in drei Ländern (Schweiz, Deutschland und Italien) mit insgesamt sieben Etappen statt.

Erstmals liefen Frauen und Männer im Rahmen der Tour de Ski die gleichen Distanzen, außerdem wurde das Punktesystem verändert.

Bei den Männern nahmen 99 Läufer teil, davon erreichten 53 Athleten das Ziel der Abschlussetappe. Die Gesamtwertung gewann zum dritten Mal der Norweger Johannes Høsflot Klæbo. Er gewann sechs der insgesamt sieben Etappen und hatte abschließend einen Vorsprung von 59,5 Sekunden auf Simen Hegstad Krüger und einer Minute und 21,3 Sekunden auf Hans Christer Holund. Bei den Frauen traten 71 Läuferinnen bei der ersten Etappe an. Ins Ziel bei der Abschlussetappe kamen 37 Athletinnen. Die Gesamtwertung gewann erstmals die Schwedin Frida Karlsson mit 33,2 Sekunden Vorsprung auf die Finnin Kerttu Niskanen und 47,6 Sekunden auf Tiril Udnes Weng. Sie siegte zweimal und belegte je einmal den zweiten Platz und dritten Platz.

Austragungsorte und Rennen

Ergebnisse

Gesamtwertung 
Endstand nach 7 Etappen

Val Müstair, 31. Dezember 2022 (Sprint) 
Für die Gesamtwertung der Tour de Ski wurden die Bonussekunden jeweils von der Sprint-Qualifikationszeit abgezogen.

Val Müstair, 1. Januar 2023 (Verfolgungsrennen) 
Die Startabstände des Verfolgungsrennens bezogen sich auf den Gesamtstand der Tour de Ski.

Oberstdorf, 3. Januar 2023 (Einzelrennen)

Oberstdorf, 4. Januar 2023 (Verfolgungsrennen) 
Die Startabstände des Verfolgungsrennens bezogen sich auf das Ergebnis des Einzelrennens vom Vortag und nicht auf den Gesamtstand der Tour de Ski.

Val di Fiemme, 6. Januar 2023 (Sprint) 
Für die Gesamtwertung der Tour de Ski wurden die Bonussekunden jeweils von der Sprint-Qualifikationszeit abgezogen. Anne Kjersti Kalvå, Drittplatzierte im Damenfeld nach den Rennen von Oberstdorf, musste die Tour de Ski aufgrund eines positiven COVID-19-Testergebnisses am Ruhetag aufgeben.

Val di Fiemme, 7. Januar 2023 (Massenstart)

Val di Fiemme, 8. Januar 2023 (Berglauf Massenstart)

Einzelnachweise 

2023
Wintersport-Weltcup 2022/23